Tomás O'Horán puede referirse a:

 Tomás Antonio O'Horán y Argüello, político novohispano, miembro del segundo triunvirato de Centroamérica. 
 Tomás O'Horán y Escudero, militar mexicano que combatió junto a las tropas de Benito Juárez durante la intervención francesa en México.